Лондон 1904 () — шаховий турнір, що відбувся у столиці Великої Британії влітку 1904 року.

У змаганні брали участь переважно британські шахісти. Також серед учасників були німецькі шахісти Р. Тайхманн, П. Леонгардт та представники Нідерландів  і .

Перемогу в турнірі здобув , для якого цей результат став найбільшим турнірним успіхом у кар'єрі. Вирішальну роль у перемозі Непіра відіграли 6 перемог підряд, що він тримав у 11—16 турах без жодної поразки у турнірі.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Партії турніру на сайті 365Chess

Лондон (шаховий турнір)
Спортивні події 1904
1904 у британському спорті